

Населені пункти та їхні частини
 Леонув — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Леонув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Леонув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Леонув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Леонув — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Леонув — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Леонув — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Леонув — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Леонув — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Леонув — частина села Немце в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Леонув — частина села Ґожковіце в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Леонув — частина села Бжозув у гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Леонув — частина села Лаґевники в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Леонув — частина села Будзиська в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Леонув — частина села Рудзенко в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Леонув — частина села Шумсько в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Леонув — частина села Вавженьчиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки